Килбургер, Кильбургер:
 Кильбургер, Иоганн Филипп (швед. Johan Philip Kilburger; 1642(?)-1721) — участник шведского посольства в Москву, автор описания России.
 Килбургер, Крейг (англ. Craig Kielburger; род. 1982) — канадский социальный предприниматель, сооснователь Free the Children.
 Килбургер, Марк (англ. Marc Kielburger; род. 1977) — канадский социальный предприниматель, сооснователь Free the Children.